Skrót HDT może oznaczać:
 Holden Dealer Team poprzednik Holden Special Vehicles
 Hayes Diversified Technologies, Inc.
 Henry David Thoreau